Die Liste der Mannschaftskader der I liga (Schach) 2000 enthält alle Spieler, die in der polnischen I liga im Schach 2000 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Während KSz Juvena Hańcza Suwałki, KSz Odrodzenie Kożuchów und MOK Chrobry Głogów in allen Wettkämpfen die gleichen sechs Spieler einsetzten, spielten bei KS Polonia Plus GSM Warszawa zehn Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 85 Spieler zum Einsatz, von denen 51 alle Wettkämpfe bestritten.

Punktbester Spieler mit 10 Punkten aus 11 Partien war Bartłomiej Macieja (Polonia Warszawa), 8,5 Punkte aus 11 Partien erreichte sein Mannschaftskollege Bartosz Soćko. Mit Jacek Gdański und Paweł Blehm (beide Polonia Warszawa) erreichten zwei Spieler 100 %, wobei Blehm drei Partien spielte, Gdański zwei.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer; ein zusätzliches "W" bezeichnet Frauen
 Titel: FIDE-Titel zum Zeitpunkt des Turniers (Stand: Juli 2000); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeisterin der Frauen, WIM = Internationale Meisterin der Frauen, WFM = FIDE-Meisterin der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Turnierbeginn (Stand: Juli 2000), sofern vorhanden
 Nation: Nationalität gemäß FIDE-Elo-Liste vom Juli 2000; BLR = Weißrussland, LTU = Litauen, POL = Polen, RUS = Russland, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

KS Polonia Plus GSM Warszawa

PTSz Płock

KKSz Gant-Hetman Wrocław

ZKS Stilon Gorzów Wielkopolski

LKSz Drakon-BDK Daewoo Lublin

KS MOSiR-Budosak Zabrze

MZKS Pocztowiec TP S.A. Poznań

AZS UMCS Lublin

KSz Sido Cafe Hańcza Suwałki

KSz Odrodzenie Kożuchów

MOK Chrobry Głogów

LZS Rolnik Różan

Weblinks 
 Übersicht bei olimpbase.org (englisch)

I liga (Schach)
Wikipedia:Liste
Schach 2000
1 Liga Schach 2000